Archieparchia połocka (prawosławna)
 Archieparchia połocka (unicka)